

Села:
 Яхнівка — Київська область, Вишгородський район
 Яхнівка — Чернігівська область, Ніжинський район
Залізниця:
 Яхнівка — пасажирський зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці